Фонтенуа́-сюр-Мозе́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Туль-Нор.

География 				
Фонтенуа-сюр-Мозель расположен в 50 км к югу от Меца и в 15 км к западу от Нанси. Стоит на реке Мозель. Соседние коммуны: Вилле-Сент-Этьен и Энжере на севере, Сексе-ле-Буа и Велен-ан-Э на востоке, Гондревиль на юге, Туль на юго-западе, Франшвиль на северо-западе.

История 	
 Коммуна, основное название которой происходит от местных источников (ср. фонтан), на протяжении истории несколько раз меняла название, включая такие как Фонтенуа-ле-Гондревиль и Фонтенуа-ан-Э. 
 Замок на месте коммуны известен с XII века. Разобран в 1820 году. Полностью уничтожен при прокладке железнодорожной ветки и строительстве на его месте вокзала.
 С 1625 года до Французской революции Фонтенуа был центром графства.
 В 1871 году был разграблен и сожжён прусскими войсками. Бывшая «батарея Фонтенуа» была частью оборонной системы фортификационных сооружений вокруг Туля в XIX веке.

Демография 
Население коммуны на 2010 год составляло 366 человек.

Достопримечательности 
 Монумент в память сожжения в 1871 году.
 Виадук Фонтенуа, железнодорожный мост через Мозель.
 Автодорожный мост Фонтенуа через Мозель.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель